The Evil Eye – cortometraggio del 1913 diretto da Romaine Fielding
 The Evil Eye – film del 1917 diretto da George Melford
 The Evil Eye – film del 1920 diretto da Wally Van e J. Gordon Cooper